Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) — оператор городского общественного транспорта в Базеле (Швейцария).

Сеть маршрутов 

BVB обслуживает восемь маршрутов базельского трамвая (№№ 1, 2, 3, 6, 8, 14, 15, 16, 21) и двенадцать автобусных маршрутов.

Фирменная раскраска 

Транспортные средства BVB окрашиваются в зелёный цвет.

См. также 

 Базельский трамвай
 Baselland Transport AG

Ссылки 

 Официальный сайт BVB

Операторы общественного транспорта
Транспорт Базеля